Михаил Григорьевич Елисеев (1899—1943) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Михаил Елисеев родился 7 ноября 1899 года в деревне Колунец (ныне — Тетюшский район Татарстана). Получил неполное среднее образование, после чего работал продавцом в городе Волжске Марийской АССР. В марте 1942 года Елисеев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны. К январю 1943 года младший сержант Михаил Елисеев командовал орудием противотанковой батареи 106-й танковой бригады 12-го танкового корпуса 3-й танковой армии Воронежского фронта. Отличился во время боёв в Воронежской области.

17 января 1943 года в бою у деревни Татарино (ныне Каменского района) расчёт Елисеева уничтожил несколько немецких автомашин, подбил два танка, нанёс противнику большой урон в живой силе. В том бою Елисеев погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 19 июня 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Также посмертно был награждён орденом Ленина.

В честь Елисеева названы улицы в Татарино и Волжске.

Примечания

Литература 
 Калинин В. В., Макаренко Д. Г. Герои подвигов на Харьковщине. — Харьков, 1970. — С. 149—150.
 Наши герои. — 2-е изд., доп., перераб. — Йошкар-Ола, 1985. — С. 80—86.
 
 
 
 
 Герои земли марийской : наградные листы Героев Советского Союза. — Йошкар-Ола, 1965. — С. 29-30.
 Герои Родины — наши земляки : комплект плакатов (72 шт.) / сост. В. В. Глушков. — Йошкар-Ола, 2010. — 12 отд. л.

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны